Tanvaldský Špičák může být:

 Špičák (Tanvaldská vrchovina) (812 m) – hora v Jizerské hornatině, severozápadně od Tanvaldu v okrese Jablonec nad Nisou
 Tanvaldský Špičák (lyžařský areál) – lyžařský areál u Albrechtic na severních svazích hory Špičák
 Tanvaldský Špičák (rozhledna) – rozhledna na vrcholu Špičáku
 Tanvaldský Špičák (železniční zastávka) – zastávka u Jiřetína pod Bukovou na železniční trati Smržovka – Josefův Důl